Lijst van rijksmonumenten in Haren (Groningen), de plaats Haren in Groningen
 Lijst van rijksmonumenten in Haren (gemeente), de gemeente Haren in Groningen
 Lijst van rijksmonumenten in Oss (gemeente)#Haren, de plaats in Noord-Brabant